Allsvenskan i handboll för herrar 2011/2012 är den femte upplagan av Sveriges näst högsta rikstäckande division i handboll för herrar. Serien innehåller 14 lag som spelar mot varandra två gånger (en gång hemma och en gång borta) vilket ger totalt 26 omgångar.

Säsongen inleddes lördagen den 24 september 2011 och avslutades torsdagen den 22 mars 2012.

Nya lag för säsongen var LIF Lindesberg från Elitserien, Eslövs HF och Skånela IF från Division 1 samt VästeråsIrsta HF från Allsvenskt kval

Deltagande lag 
Från Elitserien 2010/2011 (1 lag)

 LIF Lindesberg

Från Elitseriekval (3 lag)

 IFK Ystad HK (2:a i Allsvenskan 2010/2011)
 Trelleborg HBK (3:a i Allsvenskan som Stavstens IF 2010/2011)
 Önnereds HK (4:a i Allsvenskan 2010/2011)

Från Allsvenskan 2010/2011 (6 lag)

 IF Hallby HK
 OV Helsingborg
 Hästö IF
 HF Kroppskultur Herr
 Rimbo HK
 HP Warta

Från Allsvenskt kval (2 lag)

 Djurgårdens IF HF
 VästeråsIrsta HF

Från Division 1 (2 lag)

 Eslövs HF
 Skånela IF

Tabell 
Not: Lag 1 till Elitserien 2012/2013, lag 2-4 till Elitseriekval, lag 11-12 till Allsvenskt kval, lag 13-14 åker ned till Division 1 2012/2013.

Matchöversikt
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten

Kvalspel till Allsvenskan

Semi off
BK Heid – Ricoh HK 55–58 (27–26, 28–32)
HK Country – Alstermo IF 51–69 (23–29, 28–40)

Direkt off
Ricoh HK – IFK Ystad HK 2–1 i matcher (24–23, 22–28, 36–33)
Alstermo IF – GF Kroppskultur 2–0 i matcher (37–27, 26–23)

Se även 
 Elitserien i handboll för herrar 2011/2012
 Kvalspelet till Elitserien i handboll för herrar 2012/2013
 Division 1 i handboll för herrar 2011/2012

Referenser

Noter

Externa länkar 
Resultat och tabell på Svenska Handbollförbundets webbplats

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012
2011/2012
Handbollssäsongen 2011/2012